Шендеров — фамилия и топоним. Известные носители:

 Шендеров, Александр Семёнович (1897—1967) — российский и советский художник, живописец.
 Шендеров, Анатолий Яковлевич (род. 1967) — российский рок-музыкант.

Топоним
 Шендеров — село на Украине, находится в Тывровском районе Винницкой области.

См. также 
 Шендерович
 Сендеров